Carlos Sánchez – ekwadorski piłkarz
 Carlos Sánchez (ur. 1978) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji bramkarza
 Carlos Sánchez (ur. 1984) – urugwajski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Carlos Sánchez (ur. 1986) – kolumbijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Carlos Sánchez (ur. 1990) – honduraski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Carlos Sánchez – hiszpański pływak